Jezírko může znamenat:
 malé jezero – obecně malá vodní plocha
 Jezírko (Hlubočepy) – jezírko v Hlubočepech v Praze
 Jezírko (Hranická propast) – jezírko v Hranické propasti v okrese Přerov
 Jezírko (Triangl) – jezírko v Hostivaři u hranic se Strašnicemi v Praze
 Jezírko (Libáňské rybníky)
 Divadelní spolek Jezírko – plzeňský divadelní soubor

 Jezírko u Kyzu
 Jezírko u Dobříše
 Jezírko pod Táborem